Orde van Wetenschappelijke Verdienste (Brazilië), een orde die Braziliaanse wetenschappers opneemt en steunt, omwille van hun verdiensten jegens wetenschap en technologie in Brazilië
 Orde van Wetenschappelijke Verdienste (Roemenië), een door de regering van de Volksrepubliek Roemenië uitgereikte orde voor uitmuntende prestaties in de wetenschap